Барон Фицуолтер — старинный наследственный титул в системе Пэрства Англии, созданный в 1295 году.

История 
Титул барона Фицуолтера был создан 24 июня 1295 года для Роберта Фицуолтера (1247—1326) с правом наследования по мужской и женской линиям. Правнук Роберта Уолтер Фицуолтер, 4-й барон Фицуолтер (1345—1386), был адмиралом британского флота. В 1431 году, после смерти Уолтера Фицуолтера, 7-го барона Фицуолтера (1401—1431), баронский титул унаследовала его единственная дочь и наследница Элизабет (1430—1485), жена Джона Рэдклиффа. Её сын, Джон Рэдклифф, 9-й барон Фицуолтер (1452—1496), был лишен титула за государственную измену в 1495 году. Его сын Роберт Рэдклифф, 10-й барон Фицуолтер (ок. 1483—1542), в 1509 году получил помилование от парламента, а затем служил в качестве лорда-лейтенанта Ланкашира (1537—1542). Для него были созданы титулы виконта Фицуолтера (1525) и графа Сассекса (1529). Его внук, Томас Рэдклифф, 3-й граф Сассекс (1525—1583), был вызван в Палату лордов в 1553 году в качестве барона Фицуолтера. Лорд Сассекс также служил капитаном почётного корпуса джентльменов (1553—1558), заместителем лейтенанта Ирландии (1556—1558, 1559—1560), лордом-лейтенантом Ирландии (1560—1565), лордом-камергером (1572—1585), лордом-лейтенантом Норфолка (1557—1559) и Саффолка (1557—1583). Его преемником стал его младший брат, Генри Рэдклифф, 4-й граф Саффолк (ок. 1530—1593). Ранее он представлял Молдон, Гэмпшир и Портсмут в Палате общин, а также служил в качестве лорда-лейтенанта Гэмпшира (1585—1593). Ему наследовал его единственный сын, Роберт Рэдклифф, 5-й граф Сассекс (1573—1629). Он был лордом-лейтенантом Эссекса (1603—1629).

После его смерти в 1629 году титулы барона Фицуолтера и графа Сассекса были разделены. Титулы виконта Фицуолтера и графа Сассекса унаследовал его кузен, Эдвард Рэдклифф, 6-й граф Сассекс (ок. 1559—1643). Ранее он заседал в Палате общин от Питерсфилда (1586—1587), Бедфордшира (1588—1589, 1597—1611) и Портсмута (1593—1594). Баронский титул получил генерал Генри Майлдмэй, де-юре 15-й барон Фицуолтер (ок. 1585—1654). Он был потомком леди Фрэнсис Майлдмэй (умер в 1602), единственной дочери 2-го графа Сассекса. Он претендовал на баронский титул в 1641 и 1645 годах, но безуспешно и никогда не был вызван в Палату лордов. Его внук, Генри Майлдмэй, де-юре 16-й барон Фицуолтер (умер в 1662), в 1660 году был признан в качестве барона. Его младший брат, Бенджамин Майлдмэй, де-юре 17-й барон Фицуолтер (1646—1679), успешно ходатайствовал на пэрство в 1667 году и был вызван в Палату лордов в качестве 17-го барона Фицуолтера. В 1730 году его младший сын, Бенджамин Майлдмэй, 19-й барон Фицуолтер (1672—1756), получил титулы виконта Харвича в графстве Эссекс и графа Фицуолтера (Пэрство Великобритании). Лорд Фицуолтер позже служил :en:председателем совета по торговле (1735—1737), :en:казначеем Хаусхолда (1737—1755) и лордом-лейтенантом Эссекса (1741—1756).

Тем не менее, после его смерти в 1756 году титулы виконта Харвича и графа Фицуолтера угасли, а титул барона Фицуолтера оказался в состоянии ожидания. На него претендовали дочери леди Мэри Майлдмэй, единственной сестры 16-го и 17-го баронов. Титул бездействовал в течение 168 лет. 30 сентября 1924 года баронский титул получил (после ходатайства в Палате лордов) Генри Фицуолтер Пламптре (1860—1932), который стал 20-м бароном Фицуолтером. Он был сыном Джона Бриджеса Пламптре и внуком Элеоноры, жены преподобного Генри Вестерна Пламптре и дочери сэра Уильяма Брука Бриджеса, 4-го баронета из Гуднестона, потомка вышеупомянутой Мэри, сестры 16-го и 17-го баронов. Старший сын сэра Брука Уильяма Бриджеса, сэр Брук Уильям Бриджес, 5-й баронет из Гуднестона, безуспешно претендовал на баронство в 1842 году, но вместо этого для него был создан титул барона Фицуолтера из Вудхэм Уолтера в графстве Эссекс, в 1868 году.

20-й барон Фицуолтер скончался бездетным в 1932 году, после чего баронский титул вновь оказался в состоянии ожидания. В 1953 году баронский титул получил Фицуолтер Брук Пламптре, 21-й барон Фиццуолтер (1914—2004). Он был сыном Джорджа Бересфорда Пламптре, младшего брата 20-го барона. По состоянию на 2013 год носителем титула являлся его сын, Джулиан Брук Пламптре, 22-й барон Фицуолтер (родился в 1952), сменивший своего отца в 2004 году.

Семейная резиденция — Гуднестон-парк в Дувре. Дом был построен в 1704 году сэром Бруком Бриджесом, 1-м баронетом из Гуднестона (1679—1728). Дом перешел к семье Пламптре после брака вышеупомянутой Элеонор Бриджес, дочери сэра Брука Уильяма Бриджеса, 4-го баронета из Гуднестона (1767—1829), с преподобным Генри Вестерном Пламптре, чей сын Джон Бриджес Пламптре унаследовал титул последнего баронета Бриджеса из Гуднестона в 1899 году.

Бароны Фицуолтер (1295) 
 1295—1325: Роберт Фицуолтер, 1-й барон Фицуолтер (1247 — 18 января 1325), единственный сын сэра Уолтера Фицроберта, внук Роберта Фиц-Уолтера
 1325—1328: Роберт Фицуолтер, 2-й барон Фицуолтер (ок. 1297 — 6 мая 1328), единственный сын предыдущего от второго брака
 1328—1361: Джон Фицуолтер, 3-й барон Фицуолтер (ок. 1328 — 18 октября 1361), сын предыдущего
 1361—1386: Уолтер Фицуолтер, 4-й барон Фицуолтер (31 мая 1345 — 26 сентября 1386), единственный сын предыдущего
 1386—1406: Уолтер Фицуолтер, 5-й барон Фицуолтер (5 сентября 1368 — 16 мая 1406), сын предыдущего
 1406—1415: Хамфри Фицуолтер, 6-й барон Фицуолтер (18 октября 1398 — 1 сентября 1415), старший сын предыдущего
 1415—1431: Уолтер Фицуолтер, 7-й барон Фицуолтер (22 июня 1401 — 25 ноября 1431), младший брат предыдущего
 1431—1485: Элизабет Рэдклифф, 8-я баронесса Фицуолтер (28 июля 1430—1485), единственная дочь предыдущего, жена Джона Рэдклиффа (ум. 1461)
 1485—1496: Джон Рэдклифф, 9-й барон Фицуолтер (1 января 1452 — 24 ноября 1496), единственный сын предыдущих
 1506—1542: Роберт Рэдклифф, 10-й барон Фицуолтер (ок. 1483 — 27 ноября 1542), единственный сын предыдущего от второго брака. С 1529 года граф Сассекс.

Графы Сассекс (1529) 
 1529—1542: Роберт Рэдклифф, 1-й граф Сассекс, 10-й барон Фицуолтер (около 1483 — 27 ноября 1542), второй сын Джона Рэдклиффа, 9-го барона Фицуолтера
 1542—1557: Генри Рэдклифф, 2-й граф Сассекс, 11-й барон Фицуолтер (около 1506 — 17 февраля 1557), старший сын предыдущего от первого брака
 1557—1583: Томас Рэдклифф, 3-й граф Сассекс, 12-й барон Фицуолтер (около 1525 — 9 июня 1583), старший сын предыдущего от первого брака
 1583—1593: Генри Рэдклифф, 4-й граф Сассекс, 13-й барон Фицуолтер (около 1530 — 14 декабря 1593), младший брат предыдущего
 1593—1629: Роберт Рэдклифф, 5-й граф Сассекс, 14-й барон Фицуолтер (12 июня 1573 — 22 сентября 1629), единственный сын предыдущего. С 1629 года баронский титул в состоянии ожидания
 1629—1643: Эдвард Рэдклифф, 6-й граф Сассекс (около 1559 — август 1643), единственный сын сэра Хамфри Рэдклиффа (ум. 1566), внук Роберта Рэдклиффа, 1-го графа Сассекса.

Бароны Фицуолтер (продолжение креации 1295 года) 
 1643—1654: Генри Майлдмэй, де-юре 15-й барон Фицуолтер (ок. 1585—1654), второй сын сэра Томаса Майлдмэя (ум. 1608) и леди Фрэнсис Рэдклифф, единственной дочери 2-го графа Сассекса
 1654—1662: Генри Майлдмэй, де-юре 16-й барон Фицуолтер (ум. март 1662), старший сын Роберта Майлдмэя (ум. 1646), внук сэра Генри Майлдмэя, де-юре 15-го барона Фицуолтера
 1662—1679: Бенджамин Майлдмэй, 17-й барон Фицуолтер (ок. 1646 — 1 июня 1679), младший сын Роберта Майлдмэя (ум. 1646), внук сэра Генри Майлдмэя, де-юре 15-го барона Фицуолтера. В 1667 году был признан в качестве 17-го барона
 1679—1728: Чарльз Майлдмэй, 18-й барон Фицуолтер (31 августа 1670 — 16 февраля 1728), старший сын предыдущего
 1728—1756: Бенджамин Майлдмэй, 19-й барон Фицуолтер (27 декабря 1672 — 29 февраля 1756), младший брат предыдущего, граф Фицуолтер с 1730 года.

Графы Фицуолтер (1730) 
 1730—1756: Бенджамин Майлдмэй, 1-й граф Фицуолтер, 19-й барон Фицуолтер (27 декабря 1672 — 29 февраля 1756), второй сын Бенджамина Майлдмэя, 17-го барона Фицуолтера. С 1756 года титул в состоянии ожидания.

Бароны Фицуолтер (продолжение креации 1295 года) 
 1924—1932: Генри Фицуолтер Пламптре, 20-й барон Фицуолтер (12 декабря 1860 — 12 сентября 1932), второй сын Джона Бриджеса Пламптре (1832—1888). С 1932 года титул в состоянии ожидания
 1953—2004: Фицуолтер Брук Пламптре, 21-й барон Фицуолтер (15 января 1914 — 14 октября 2004), старший сын Джорджа Бересфорда Пламптре (1869—1934), племянник предыдущего
 2004 — настоящее время: Джулиан Брук Пламптре, 22-й барон Фицуолтер (род. 18 октября 1952), старший сын предыдущего
 Наследник титула: достопочтенный Эдвард Брук Пламптре (род. 26 апреля 1989), старший сын предыдущего.

Бароны Фицуолтер (1868) 
 См. Баронеты Бриджес из Гуднестона

Примечания

Источники 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin’s Press, 1990
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com
 Goodnestone Park
 FitzWalter, Baron (E, 1295) 

Пэрство Англии
Бароны Фицуолтер